Los dos ruedas se refiere a los vehículos que se mueven sobre dos ruedas. Estos incluyen, pero no se limitan a:

 Un Patinete  juguete compuesto por una tabla con dos ruedas con manillar conocida como patinete o monopatín según la región.
 Un  caballo de madera tipo dandy, velocípedo, o draisine, unos precursores de la bicicleta
 Una bicicleta, un vehículo ligero de dos ruedas impulsado por pies sobre pedales.
 Una Bicicleta eléctrica una bicicleta con pequeño motor de asistencia por baterías.
 Un Ciclomotor una bicicleta auto-impulsado por in pequeño motor convencional (c. 50cc)
 Un Scooter, un vehículo motorizado de dos ruedas convencional.
 Un Motocicleta eléctrica un vehículo motorizado de dos ruedas por baterías.
 Un servicio de taxi o Distribución de mercancías y especialmente del correo que usar vehículos de dos ruedas.
 Una motocicleta (moto)  de dos ruedas.
 El Segway PT (Personal Transport) dos ruedas  laterales (Iz/Dr), equilibrio por un giróscopo para libre transportador personal.
 Una Carretilla, pequeño vehículo utilizado en jardinería y construcción, con dos ruedas impulsado por mano o baterías y que funciona por acción de la palanca o centro de masas.
Un vehículo birrueda, con dos ruedas laterales.